Ел Ресибимијенто има више значења:

 Ел Ресибимијенто (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ресибимијенто (Санта Марија Текомавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику